przedstawienie – widowisko, spektakl, inscenizacja, show
 Przedstawienie – film z 1970 roku
 Przedstawienie – film z 1993 roku